Головачи — название населённых пунктов:

 Головачи — род жужелиц из подсемейства Broscinae.

Беларусь 
 Головачи — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Головачи — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Головачи — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Головачи — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Головачи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Головачи — агрогородок в Клецком районе Минской области.
 Головачи — деревня в Минском районе Минской области.
 Головачи — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Головачи — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Головачи — деревня в Починковском районе Смоленской области.

Украина 
 Головачи — село в Белопольском районе Сумской области.